Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Gedangsewu (Boyolangu), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
 Gedangsewu (Pare), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java